Pennant steht für:

 eine Kommandoflagge oder bei der Marine ein Kommandentenwimpel, der nach Völkerrecht neben der Seekriegsflagge obligatorisch ist.
 Pennant (Saskatchewan), Ort in Kanada
 US-Automarke von der Roamer Motor Car Company
 einen Wimpel als Ehrung nach einem Meisterschaftsgewinn im US-amerikanischen Sport, insbesondere im Baseball

Pennant ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Douglas-Pennant, 1. Baron Penrhyn (1800–1886), britischer Adliger und Politiker
 Jermaine Pennant (* 1983), englischer Fußballspieler
 Keylin Pennant (* 2000), costa-ricanische Leichtathletin
 Thomas Pennant (1726–1798), walisischer Naturwissenschaftler, Ornithologe und Altertumsforscher